BGR est un code qui peut signifier :
 Bulgarie,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 .

BGR est un sigle qui peut signifier :
 , une revue scientifique consacrée à tous les aspects de la science de la neige et de la glace.

Code